Tomczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Cezary Tomczyk (* 1984), Abgeordneter des polnischen Sejm
 Christina Tomczyk (* 1974), Schweizer Autorennfahrerin, Fernsehmoderatorin und Model, bekannt unter Christina Surer
 Hermann Tomczyk (* 1950), derzeitiger ADAC-Sportpräsident, Vizepräsident des Automobilweltverbandes FIA und Mitglied des FIA World Councils
 Markus Tomczyk (* 1980), deutscher Schauspieler
 Martin Tomczyk (* 1981), deutscher Autorennfahrer
 Natascha Tomczyk (* 1975), deutsche Eishockeynationalspielerin

Siehe auch:
 Tomczak
 Tomschik